|}

Die Bahnstrecke Datong–Qinhuangdao ist eine 650 km lange Gütereisenbahnstrecke in China, die von Datong in Shanxi nach Qinhuangdao am Golf von Bohai führt. Sie dient primär dem Kohletransport und war die erste Heavy-Haul-Bahnstrecke Chinas.

Die Bahnstrecke wird nicht von China Railway, sondern von der privaten Gesellschaft Daqin Railway betrieben. Sie ist weltweit die Strecke mit dem höchsten Transportvolumen.

Streckenbeschreibung 
Die gesamte Strecke ist 653 km lang und weist 375 Brücken auf. Der längste Tunnel ist der unter dem Jundu Shan mit 8,4 km Länge. Die Strecke besitzt zwei Rampen von 47 km und 50 km Länge, die Steigungen von 8,2 ‰ bzw. 9,1 ‰ aufweisen. Der minimale Kurvenradius beträgt 400 m.

Die Qiancao-Bahnstrecke ist die wichtigste Zulaufstrecke aus den Kohle-Abbaugebieten Shanxis, Shaanxis und der Inneren Mongolei.

Neben dem Hauptast nach Qinhuangdao gibt es Zweigstrecken zu den Häfen Tianjin, Tangshan Jingtang und Tangshan Caofeidian. Dort wird die Kohle mit Kreiselkippern entladen und nach Südchina oder ins Ausland verschifft.

Bau und Betrieb 
Der Bau der zweigleisigen und elektrifizierten Bahnstrecke begann 1985. Ende 1992 wurde der Betrieb aufgenommen, seitdem stieg das Transportvolumen stetig an. 2010 wurde mit 400 Mio. t Kohle das Vierfache der ursprünglichen geplanten Kapazität erreicht. Dies wurde durch schwerere Züge, längere Lauflängen und verbesserte Verkehrsführung erreicht.

2009 verkehrten täglich 38 Züge mit 20.000 t, 24 Ganzzüge mit 10.000 t und 40 kombinierte Züge (combined trains) mit 10.000 t Gewicht. Am Rangierbahnhof Hudong () werden die Züge auf 12 Gleisen mit über 2.800 m Länge zusammengesetzt.

Die 20.000 t-Züge bestehen aus 2 Loks und 210 Waggons.

Rollmaterial 

Zur Kapazitäterhohung wurden u. A. die offenen Güterwagen (gondola) des Typs C63A mit 21 t Achslast und 60 t Zuladung durch den Typ C80 / C80B mit 25 t Achslast und 80 t Zuladung ersetzt.

Bis 2007 wurden ausschließlich Doppellokomotiven der Baureihen SS4 und DJ1 eingesetzt. Heute besitzt die Daqin Railway 360 Loks der neuen Baureihe HXD.

Im Dezember 2004 verkehrte erstmals ein Zug mit 20.000 t Gewicht, der aus vier mit der Locotrol-Technik ferngesteuerten 5000 t-Zügen bestand. Seit März 2006 fuhren offiziell 20.000 t-Züge mit SS4-Lokomotiven in der Konfiguration 1+2+1 und 210 Waggons. Mit der Einführung der Hochleistungslokomotiven HXD1 (9,6 MW) und HXD2 (10 MW) im August 2007 werden für die 20.000 t-Züge nicht mehr vier, sondern nur noch zwei Lokomotiven in verteilter Traktion (1+1) benötigt.

Die HXD-Lokomotiven werden alle 3.100 km technisch überprüft.

Streckenausrüstung 
Heute sind auf der Strecke Schienen mit 75 kg/m Metergewicht und Weichen mit zusammengesetzten Herzstücken (assembled frogs) verbaut.

Ab 2005 wurde die Strecke von Huawei mit GSM-R ausgerüstet.

Bedeutung 
Seit ihrem Bau wurden auf der Bahnstrecke Datong–Qinhuangdao 5 Mrd. t Kohle transportiert. 2014 wurde das Maximum mit knapp 450 Mio. t pro Jahr erreicht, seitdem geht die Transportleistung zurück. Durch den Bau der Zhunchi-Strecke von Waixigou zur Shenhuang-Strecke und der Mengji-Strecke von Ordos nach Caofeidian hat die Daqin-Strecke ihre Monopolstellung auf den Kohletransport aus der Inneren Mongolei eingebüßt.

Im Jahr 2016 wurden nur noch 351,25 Mio. t Kohle auf der Daqin-Bahn transportiert.

Siehe auch 
 Bahnstrecke Watang–Rizhao (2014 fertiggestellt)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Shanxi
Bauwerk in Hebei